Анатолий Зеленко:
 Зеленко, Анатолий Степанович (1935) — советский украинский языковед и педагог.
 Зеленко, Анатолий Филимонович (1941) — советский борец классического стиля.